Baglioni is een Italiaanse achternaam en kan verwijzen naar: 
Baglioni (familie), een familie die in de 15e en 16e eeuw heersten over de Italiaanse stad Perugia
Rodolfo Baglioni, Italiaans heerser die werkzaam was in het keizerlijke leger
Astorre Baglioni
Malatesta Baglioni I, heerser van Cannara, Spello en Bastia Umbra
Malatesta Baglioni II, heerser van Perugia
Grifonetto Baglioni
Gian Paolo Baglioni
Claudio Baglioni, Italiaans muzikant
Piero Baglioni, Italiaanse chemicus en hoogleraar aan de Universiteit van Florence
Giovanni Baglione, Italiaans barokschilder en kunsthistoricus
Cesare Baglioni, Italiaans schilder tijdens de Renaissance